Кадино Село (Пале), насељено мјесто у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Кадино Село (Прилеп), насељено мјесто у општини Прилеп, Северна Македонија